

Code 
AGN peut signifier :
 * .
Agusan du Nord, selon le code ISO 3166-2:PH des régions des Philippines.

Sigle 
AGN aussi peut signifier :
 Active Galactic Nucleus (en français : galaxie active).